Xin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfu Qu (härad i Kina, Shanxi), 
 Xin Xian (härad i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar